Наиф Хаватме (; ) — палестинский и иорданский радикальный политический деятель. Один из сподвижников Ясира Арафата. Идеолог, организатор и участник вооружённой борьбы в Иордании, Ливане, Ираке, Южном Йемене и Палестине. С 1969 года бессменный генеральный секретарь Демократического фронта освобождения Палестины. В 1999 году возглавляемый Хаватме ДФОП был исключён из списка террористических организаций США и ООН.

Хаватме поддерживает создание независимого Государства Палестина в границах на 4 июня 1967 года, со столицей в восточном Иерусалиме. Находясь в молодости под влиянием маоизма, в зрелые годы Хаватме известен как приверженец идей марксизма, в течение всей жизни политик выдвигает лозунги борьбы беднейших слоёв палестинского общества за свои социальные права. Хаватме является автором множества изданных в разных странах и на разных языках исторических и теоретических трудов о палестинском движении сопротивления и развитии ситуации на Ближнем Востоке. В марте 2018 года на пресс-конференции в Москве после переговоров в МИД РФ Хаватме объявил о возможности третьей интифады в Палестине, если переговоры о статусе Восточного Иерусалима зайдут в тупик. Имя Хаватме транслитерируется с арабского в различных возможных вариантах: Наиф Хаватма, Наеф Хаватма и т. д.

Биография 

Точно неизвестно, когда Хаватме родился — в 1935, 1937 или 1938 годах. Происходит из бедуинского племени восточнокатолического вероисповедания из Иордании. Окончил среднюю школу Аль-Хусейна в Аммане, затем поступил в Каирский медицинский университет (по другим данным — окончил Бейрутский университет, специальности философия и психология). В ранние годы вступил в Арабское националистическое движение (АНД). После окончания университета работал преподавателем, а в 1955—1956 годах — журналистом в Иордании. В начале 1950-х годов вошёл в руководство АНД в Иордании и на Западном берегу.

В 1959 году, когда АНД стало подвергаться преследованиям со стороны иорданских властей, ушёл в подполье и был заочно приговорён к смертной казни. Тайно через Дамаск переправился в Триполи, Северный Ливан. В тот период президент Ливана Камиль Шамун придерживался проамериканской линии и поддерживал т. н. «доктрину Эйзенхауэра» по противодействию распространения коммунизма на Ближнем Востоке. Наиф Хаватме поддерживал антиправительственные силы, выступавшие против прежнего курса, и был одним из организаторов Национального фронта, в котором приняли участие бывший премьер-министр Ливана Рашид Караме и его партия, АНД и БААС. Начавшаяся в 1958 году в Ливане гражданская война привела к смене правительства. Пришедшее к власти правительство отказалось от проамериканского курса и заявило о политике «позитивного нейтралитета». Американские войска были вынуждены покинуть страну.

В конце 1958 года Хаватме перебрался в Багдад и до 1963 года являлся главой иракского отделения АНД. Находясь в Ираке, Хаватме провёл 14 месяцев в тюрьме за участие в борьбе против президента Абделя Касема. Был освобождён после государственного переворота, организованного БААС и генералом Арефом. Однако вскоре он был вновь арестован за публикации в издававшейся им газете «Al-Wahdah» («Единство») и выслан в Египет, а затем в Ливан.

С 1963 по 1967 год Хаватме занимал пост главы АНД в Южном Йемене. Там он участвовал в движении за независимость страны, боровшемся против британской администрации. Там же написал книгу «Кризис Южнойеменской революции» («The Crisis of the South Yemen Revolution»), в которой написал о новой революционной программе в контексте противоборства левого и правого крыла в Национальном фронте Южного Йемена.

В 1967 году Хаватме вернулся в Иорданию, где принял участие в основании Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в котором был лидером левого крыла. Со времени создания Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) в 1969 году является бессменным лидером.

В сентябре 1970 года иорданское правительство решило изгнать из страны палестинские организации, что вылилось в 10-месячные военные столкновения между палестинскими активистами и иорданской армией. Эти события получили известность в качестве «чёрного сентября». В специальном официальном заявлении говорилось, что Наиф Хаватме должен был быть захвачен «живым или мёртвым».

В 1973 году Хаватме отошел от ранее поддерживаемой идеи создания «народной, демократической Палестины, в которой арабы и евреи будут жить без дискриминации, государство — без классового и национального угнетения» и . Известны попытки Хаватме и ДФОП начать диалог и взаимодействие с израильскими ультралевыми группами (в частности, с «Мацпен»). В апреле 1974 года Хаватме, первым из палестинских лидеров, обратился ко всем израильтянам на страницах тель-авивской газеты «Едиот Ахронот», а также других изданий, таких как американская «The Washington Post», бельгийская «Le Soir», французская «Le Monde» и ливанская «Annahar», где говорил о необходимости признания права палестинского народа на возвращение в родные края, его самоопределении и независимости. ДФОП по руковдсттвом Хаватме осуждал атаки на Израиль вне его границ (в том числе, угоны самолетов) и настаивал на необходимости сотрудничества между арабами и евреями. В то же время ДФОП организовывал вооружённые атаки против военных объектов на территории Израиля; также известны такие акции по атаке гражданских объектов, как Резня в Маалоте (1974) и резня в школьном автобусе в поселении Авивим (1970). Операцию по захвату школы в Маалот-Таршиха Хаватме и в 2000 годах считал примером «великих партизанских операций», вернуться к которым ДФОП может при необходимости.

После отступления палестинских террористических организаций из Бейрута в 1982 году Хаватме играл центральную роль в защите ООП, как коалиции палестинских организаций, и в соглашении между двумя фракциями ООП — ФАТХ и Фронта отказа.

С 1999 года возглавляемый Хаватме ДФОП исключён из списка террористических организаций правительства США, а также из аналогичного списка ООН. В XXI веке Хаватме является легитимным участником международных переговоров об окончательном урегулировании арабо-израильского конфликта и о статусе Государства Палестина.

Хаватме выступал против соглашений в Осло, заключённых Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом, назвав их предательством. Однако позднее, в конце 1990-х годов, примирился с соглашениями. На похоронах короля Иордании Хусейна 8 февраля 1999 года обменялся рукопожатием с президентом Израиля Эзером Вейцманом. С момента создания Палестинской национальной администрации, ДФОП под руководством Хаватме занял критическую позицию по отношению к Арафату и ПНА в целом, и поставил себе, по словам Хатамве, целью стать альтернативой «традиционному национализму ФАТХ и его популизму»; однако, в сравнении с правящей ФАТХ и набирающими с 90-х годов популярность исламистами, популярность ДФОП и лично Хаватме остается невысокой (0.4 %-1.6 % по опросам разных лет).

В 2004 году недолго участвовал в совместной палестино-израильской неправительственной попытке начать объединение в коалицию палестинских групп, поддерживающих тезис «два народа — два государства», которая прервалась в период «интифады Аль-Аксы».

В 2007 году впервые за 40 лет, с 1967 года, Израиль дал официальное разрешение Хаватме совершить поездку на Западный берег реки Иордан для того, чтобы принять участие в форуме Организации освобождения Палестины (ООП).

Хаватме — сторонник идей социализма, выборной демократии и политического плюрализма. Он является критиком политизации ислама, выступает за создание гражданского общества и современного светского государства, не основанного на конфессиональном или узконациональном принципе, близок к христианским ценностям. После распада СССР ДФОП, по словам Хаватме, больше не рассматривает себя как «марксистскую организация классического типа», а становится «новой левой марксистской организацией, впитывающей опыт революционного действия национального и мирового масштаба».

По некоторым данным, живёт в Сирии, где ДФОП имеет многочисленных сторонников. В качестве лидера Демократического фронта освобождения Палестины по приглашению МИД РФ регулярно посещает с визитами Россию, где Хаватме проводит встречи в Госдуме и Совете Федерации, в Администрации президента РФ, МИД РФ, Институте востоковедения, а также устраивает эпатажные пресс-конференции. В ходе визита в Москву в марте 2018 года Хаватме сообщил, что Организация освобождения Палестины (ООП) требует отказаться от признания Палестиной государства Израиль и от экономического сотрудничества с ним, а также предупредил о возможности третьей интифады в случае запланированного открытия 15 мая 2018 года посольства США в Израиле в Иерусалиме.

Примечания

См. также 
 Демократический фронт освобождения Палестины
 Список терактов Демократического фронта освобождения Палестины

Литература

Библиография 
 N. Hawatmeh. The Crisis of the South Yemen Revolution.
 N. Hawatmeh. The Palestinian Resistance and the Arab Situation. — Beirut, 1964.
 N. Hawatmeh. The Crisis of the Palestinian Resistance Movement — Analysis and Forecasts. — Beirut, 1969.
 N. Hawatmeh. The Crisis of the PLO: Analysis and Criticism of the Roots and Solutions (1986).
 N. Hawatmeh. Oslo and the Other Balanced Peace. — Damascus/Beirut, 1999.
 N. Hawatmeh. Beyond Oslo: Palestine, Where To?. — Damascus/Beirut/Ramallah, 2000.
 N. Hawatmeh. The Intifada: The Arabic-Israeli Conflict, Where To? (2001).
 Н. Хаватме. Крах поселенческой идеологии означает начало конца оккупации («Al Hayat», 2004)

Ссылки 
 

Политики Иордании
Арабские националисты
Политики-эмигранты
Персоналии:Арабо-израильский конфликт
Члены Народного фронта освобождения Палестины
Участники гражданской войны в Ливане